Пушка — рідковживане слово, що означає «гармата»
 Пушка — діалектне і жартівливе позначення рушниці (на Галичині XIX ст. «пушкарем» називався озброєний рушницею сільський поліцейський)
 Пушка — бляшана циліндрична коробка
 Пушка — діалектне слово, що означає «дрібка», «невелика кількість»
 Пушка — тип удару в футболі.
 Пушка — опис автомобіля в гарному технічному та візуальному стані.

Музика 
 '''Пушка — альбом виконавиці alyona alyona

Топонім 
 Пушка — присілок Велізького району Смоленської області Росії.

Примітки